Dieudonné Smets –  ciclista su strada belga
 Joël Smets – pilota motociclistico belga
 Fanny Smets – astista belga